Wola Jurkowa – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Topólka
 Wola Jurkowa – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Topólka